erzeugte σ-Algebra steht für:

 kleinste σ-Algebra, die ein vorgegebenes Mengensystem enthält, siehe Σ-Algebra #σ-Operator
 kleinste σ-Algebra, bezüglich derer eine vorgegebene Menge von Funktionen messbar ist, siehe Initial-σ-Algebra